Козло́в — русская фамилия. Женская форма — ; также топоним.

По данным 2014 года, фамилия Козлов занимала 2571-е место по распространённости в мире: её носили 216 208 человек.Распространённость фамилии по странам<ref>Kozlov Surname Meaning & Statistics  на сайте forebears.io</ref>:

 Известные носители 

 А 
 Козлов, Адриан Николаевич (1879—1929) — офицер, герой Первой мировой войны — кавалер Георгиевского оружия за храбрость.
 Козлов, Аким Алексеевич (1908—1992) — советский тромбонист и педагог.
 
 
 
 
 
 Козлов, Аркадий Евгеньевич (род. 1981) — российский волейболист.
 Козлов, Арсентий Ефимович (1919—1971) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Артём Андреевич (род. 1992) — украинский футболист, нападающий.

 Б 
 

 В 
 Козлов, Вадим Валентинович (1930—2010) — советский и российский учёный, доктор медицинских наук, профессор, специалист по судебной медицине.
 
 
 
 
 Козлов, Вильям Фёдорович (имя при рождении — Вил Иванович Надточеев; 1929—2009) — русский писатель, прозаик и журналист, фотокорреспондент, сценарист.
 Козлов, Виталий (род. 1987) — литовский легкоатлет.
 Козлов, Владиллен Александрович (род. 1934) — учёный, доктор наук, профессор, лауреат Государственных премий СССР.
 
 
 Козлов, Вячеслав Анатольевич (род. 1972) — российский хоккеист, нападающий.
 Козлов, Вячеслав Павлович (1957—2021) — российский архитектор и дизайнер, заслуженный художник Российской Федерации (2010).

 Г 
 Козлов, Гавриил Игнатьевич (1738—1791) — исторический и портретный живописец.
 
 Козлов, Генрих Абрамович (1901—1981) — советский экономист, член-корреспондент АН СССР.
 
 

 Д 
 

 Е 
 
 

 И 
 
 
 
 Козлов, Иосиф Дмитриевич (1912—1983) — Герой Советского Союза.

 К 
 Козлов, Кузьма Петрович (ум. после 1702) — жилец, стряпчий, стольник и воевода.

 Л 
 Козлов, Лев Васильевич (1936—2004) — генерал-лейтенант авиации.
 Козлов, Леонард Александрович (род. 1928) — советский учёный-экономист.
 

 М 
 Козлов, Макарий Косьмич (1826—1884) — архимандрит Михаил.
 Козлов, Максим Евгеньевич (род. 1963) — протоиерей.
 Козлов, Марат Сергеевич (1930—1942) — пионер-герой, участник партизанского движения в Белоруссии.
 Козлов, Марк Александрович (1902—1983) — советский генерал-лейтенант, начальник Военно-политической академии имени В. И. Ленина.
 Козлов, Матвей Ильич (1902—1981) — советский лётчик, полярник.
 

 Н 
 
 

 О 
 

 П 
 

 

 Р 
 

 С 
 Козлов, Савелий Алексеевич (род. 1997) — российский футболист.
 Козлов, Семен Николаевич (род. 1985) — российский хоккеист с мячом.
 
 Козлов, Степан Игнатович (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Стефан (род. 1998) — американский теннисист.

 Ф 
 
 Козлов, Фрол Романович (1908—1965) — советский партийный и государственный деятель, член Президиума и секретарь ЦК КПСС.

 Э 
 Козлов, Эвальд Григорьевич (род. 1938) — деятель советских спецслужб, Герой Советского Союза.
 Козлов, Эдуард Викторович (1934—2016) — советский, российский физик.
 Козлов, Энгельс Васильевич (1926—2007) — советский художник.

 Ю 
 

  

 Населённые пункты 

 Россия 
 Козлов — древний город-крепость в Смоленской области.
 Козлов — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Козлов — хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Козлов — хутор в Изобильненском районе Ставропольском крае.
 Козлов — хутор в Наурском районе Чечни.
 Козлов — название города Мичуринск Тамбовской области до 1932 года.

 Крым спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России Козлов'' — вариант названия города Евпатория в XVIII веке.

Украина 
 Козлов — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Козлов — село в Локачинском районе Волынской области.
 Козлов — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Козлов — посёлок городского типа в Козловском районе Тернопольской области.

Чехия 
 Козлов — деревня и муниципалитет в районе Йиглава края Высочина Чехии.

См. также 
 
 Козловы
 
 
 
 
 Козловское
 
 Казлаус

Примечания